Boaro ist der Familienname folgender Personen:

 Manuele Boaro (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Édson Boaro (* 1959), brasilianischer Fußballspieler